Тудовля́не () — этнографическая группа на западе бывшего Ржевского уезда Тверской губернии, где они составляли в первой половине XVIII века около 10 %.

Есть три теории о происхождение тудовлян :

1) тудовляне являются ассимилированными белорусами,

2) потомками праславянского автохтонного населения.

3) потомками переселенных поляков.

Ещё в начале XX века тудовляне сохраняли ряд бытовых и лингвистических особенностей, сближающих их с белорусами и поляками.

В узком смысле — жители древних волостей Старый Туд, Молодой Туд и Туд-Сковоротынь по обе стороны реки Туд, правого притока Волги. В широком смысле название тудовляне употреблялось этнографами XIX века для обозначения всего населения правобережья Верхней Волги с говорами, близкими белорусскому и польскому языкам.

У тудовлян не существовало какого-либо самоназвания. В 1903 году белорусский этнограф Ефим Карский оценил их численность в 45 тыс. человек. В XX веке отличия тудовлян от окружающего населения практически стёрлись.

Но и в настоящее время тудовляне не исчезли. Также сохранились особенности говора и понимание этнической принадлежности к тудовлянам у местного населения.

Примечания

Литература 
 
 Смирнов Ю. М. В стране тудовлян. — Тверь: Издательство ГЕРС, 2004. — 162 с. с ил. (Библиотека краеведа).

Субэтносы белорусов
Субэтносы русского народа